Quinque ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Quinque († nach 1504), Stück- und Glockengießer sowie Dresdner Bürgermeister
 Rolf Quinque (* 1927), deutscher Trompeter